Pirchingberg ist der Name folgender Orte:

 Pirchingberg (Gemeinde Hofstätten), Ortsteil von Hofstätten an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Pirchingberg (Gemeinde Priching), Ortsteil von Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark